Убивашка:

 Убивашка/Убивашки — крылатое выражение предмета/предметов, который/которые убивает/убивают.
 Убивашка () — персонаж одноимённых комиксов и фильмов на их основе.
 Убивашка — серия комиксов